BIC ( — «Міжнародне бюро контейнерів») — організація, що займається стандартизацією вантажних контейнерів. BIC-код може означати:

 ISO 6346 — код власника транспортного контейнера, призначеного Міжнародним бюро контейнерів
 ISO 9362 — ідентифікаційний код компанії для фінансових та нефінансових інституцій, призначаєтся SWIFT